Прозорливый: 
 «Прозорливый» («Гагара») — миноносец, с 1907 года — эскадренный миноносец типа «Сокол», 1899—1925.
 «Прозорливый» — эскадренный миноносец проекта 56-М, 1957—1991.